Пацов може бити:

 Пацов, мишолики глодари
 Пацов (Пелхримов), град у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република